Il singolare del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-2 6-2 3-6 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Wojciech Fibak (campione)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Uli Pinner (quarti di finale)

 Rolf Gehring (primo turno)
 Assente
 Vijay Amritraj (semifinali)
 Carlos Kirmayr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stuttgart Indoor 1979